El Ministro de Obras Públicas es una repartición presente en los gobiernos de muchos estados como organismo encargado de las funciones ejecutivas relacionadas con las obras de construcción que realiza el Estado, como los caminos, puentes, represas, infraestructra de comunicaciones, etc. Entre los países que tienen este ministerio se encuentran:
  - Ministerio de Obras Públicas (Argelia)
 - Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda desde 2015, Ministerio de Obras Públicas entre 1898 y 1958.
 - Ministerio de Obras Públicas (Bahamas)
 - Ministerio de Obras Públicas (Bélgica)
  - Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (Bolivia)
 - Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Camboya)
  - Ministerio de Obras Públicas (Chile)
  - Ministerio de Obras Públicas (Colombia)
  - Ministerio de Obras Públicas y Transportes
  - Ministerio de la Construcción
  - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (República Dominicana)
  - Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Ecuador)
 - Ministerio de Obras Públicas (Emiratos Árabes Unidos)
  - Ministerio de Obras Públicas de España 
  - Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala
 Guinea - Ministerio de Obras Públicas (Guinea)
 - Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Líbano)
 - Ministerio de Obras Públicas y Transporte (Namibia)
 Italia - Ministerio de Obras Públicas (Italia)
 - Ministerio de Obras Públicas (Japón)
  - Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC de Paraguay)
  - Ministerio de Obras Públicas y Transporte de El Salvador
  - Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda
  - Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat
 - Ministerio de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 
 - Ministerio de Obras Públicas (Zimbabue)

Ministerios y Secretarías de Estado
Ministerios de Obras Públicas
Obras públicas